Смт
 Краснодарський

Інше
 Краснодарський (пункт контролю)